Супернова може значити:

 Супернова - звезда нагло повећаног сјаја
 Супернова (едиција) - југословенска НФ-едиција из 1986.
 Супернова (оператор)